10. Armee – Wehrmacht
 10. Armee – Deutsches Heer